11. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na stadionie Apia Park w stolicy Samoa Apii od 21 do 23 czerwca 2011 roku. Były to drugie mistrzostwa oceanii w lekkoatletyce rizegrane w Apii (poprzednie odbyły się w 2006). Zmieniono format mistrzostw; rywalizacja odbywała się w dwóch grupach regionalnych – wschodniej i zachodniej. W każdej z nich startowali zawodnicy z 11 reprezentacji krajów skupionych w Oceania Athletics Association.

Region zachodni 
W grupie regionalnej zachodniej startowali zawodnicy z następujących reprezentacji: Australia, Guam, Kiribati, Mariany Północne, Mikronezja, Nauru, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Vanuatu, Wyspy Marshalla i Wyspy Salomona.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Region wschodni 
W grupie regionalnej wschodniej startowali zawodnicy z następujących reprezentacji: Fidżi, Niue, Norfolk, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Polinezja Francuska, Samoa, Samoa Amerykańskie, Tonga, Tuvalu i Wyspy Cooka.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Samoa
2011
Samoa w XXI wieku
2011 w Oceanii
Apia